Angela Iannotta (1971) – allenatrice di calcio ed ex calciatrice italo australiana
 Antonio Iannotta (1907-1958) – militare e partigiano italiano
 Kevin Iannotta (1993) – attore tedesco
 Sandro Iannotta (1998) – attore e doppiatore tedesco